Kniestedt steht für
 Kniestedt (Salzgitter), ein einstiges Dorf, das 1938 nach Salzgitter-Bad eingemeindet wurde
 Kniestedt (Adelsgeschlecht), ein Adelsgeschlecht, das seinen Stammsitz in Kniestedt hatte
 Carla Kniestedt (* 1960), eine deutsche Moderatorin im Fernsehen und bei Events und Politikerin
 Friedrich Julius von Kniestedt (1765–1825), deutscher Jurist und Gutsbesitzer
 Karl-Heinz Kniestedt (1925–1977), deutscher Politiker